Омельяненко Андрей Авксентьевич () — советский учёный в области животноводства. Доктор экономических наук (1976), профессор (1988), академик УААН (1990). Заслуженный деятель науки и техники Украины (1992).

Биография 
Родился 8 октября 1931 года в селе Весёлые Терны Криворожского района в семье сельских служащих.

В 1955 году окончил агрономический факультет Харьковского сельскохозяйственного института.

В 1955—1959 годах работал агрономом в свеклосовхозах Львовской и Черновицкой областей УССР.

В 1959 году пришёл на работу в Научно-исследовательский институт животноводства Лесостепи и Полесья УССР (НИИЖЛиП УССР, ныне — Институт животноводства НААН).

В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономическая эффективность основных элементов системы воспроизводства стада крупного рогатого скота».

В 1974 году защитил докторскую диссертацию на тему «Основные направления интенсификации молочного скотоводства (на материалах овоще-молочных совхозов)».

В 1976 году присуждена учёная степень доктора экономических наук.

В 1976 году назначен директором Научно-исследовательского института животноводства Лесостепи и Полесья УССР.

В 1980—1982 годах — депутат Харьковского областного совета народных депутатов. В 1985—1987 годах — депутат Кулиничского поселкового совета народных депутатов Харьковского района Харьковской области.

В 1988 году избран членом-корреспондентом ВАСХНИЛ, присвоено учёное звание профессора по специальности «Экономика и технология производства продукции».

С 1990 года — академик Украинской академии аграрных наук, член Президиума академии.

В 1992—1993 годах — профессор кафедры крупного животноводства Харьковского зооветеринарного института.

Умер 1 сентября 1995 года в Харькове, где и похоронен.

Научная деятельность 
Специалист в области животноводства и кормопроизводства. Автор более 200 научных трудов. Подготовил 2 доктора и 7 кандидатов наук.

Выполнил фундаментальные исследования по организации племенного дела и сравнительной экономической оценки пород крупного рогатого скота. Исследовал вопрос повышения эффективности использования основных производственных фондов в молочном скотоводстве. Предложил оригинальную методику оценки экономической эффективности капитальных вложений.

Под руководством разработано новое направление интенсификации системы кормопроизводства. В 1980 году система принята на заседании научно-технического совета Министерства сельского хозяйства СССР, РСФСР и УССР и введена в хозяйствах республик.

Участвовал в создании украинской красно-рябой молочной и мясной пород скота.

Научные труды 
 Эффективность методов интенсификации животноводства (1971);
 Экономическая оценка пород крупного рогатого скота методом анализа массовых данных (1971);
 Спецхозы по выращиванию нетелей (монография, 1976);
 Интенсификация молочного скотоводства» (монография, 1977);
 Воспроизводство стада на молочных фермах индустриального типа (1978);
 Улучшение породных и продуктивных качеств скота» (монография, 1979).

В 1981 году под редакцией вышла книга «Основы промышленной технологии производства продуктов животноводства», принятая Министерством сельского хозяйства УССР как пособие для аграрных техникумов.

Награды 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970);
 Орден «Знак Почёта» (1976);
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета УССР (1979);
 Орден Трудового Красного Знамени (1986);
 Премия Совета Министров СССР (1989, совместно с коллективом авторов-разработчиков) — за разработку энергосберегающей технологии консервирования зерна и початков кукурузы повышенной влажности;
 Заслуженный деятель науки и техники Украины (8 января 1992);
 Государственная премия Украины в области науки и техники (31 декабря 1993) — за разработку методов и вывода украинской красно-рябой молочной породы.

Память 
 Памятная доска в Киеве.

Примечания

Источники 
 Омельяненко Андрій Оксентійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961—2010 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, М. Ю. Трубай, Н. В. Камишан, І. Ф. Парасочка. — , 2017. — 110 с. (Кн. 16).
 Кунець В. В. Доробок академіка А. О. Омельяненка з розробки теоретичних та практичних основ інтенсифікації тваринництва. 
 Омельяненко А. О. — розробник теоретичних та практичних основ інтенсифікації тваринництва, організатор і новатор аграрного виробництва.
 До 85-річчя від дня народження А. О. Омельяненка (1931—1995).

Ссылки 
 Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ, РАН: Омельяненко Андрей Авксентьевич. 

Похороненные в Харькове
Иностранные члены РАСХН
Преподаватели вузов Харькова
Депутаты Харьковского областного совета
Авторы учебников для техникумов
Депутаты поселковых советов СССР